Дир Лејк има више значења:
 Дир Лејк (округ Фејет, Пенсилванија)
 Дир Лејк (округ Скулкил, Пенсилванија)